Маари́в — название еврейской вечерней молитвы.

 Маарив — ежедневная израильская газета на иврите.